Dieser Artikel listet Erfolge und Fahrer des Radsportteams Vastgoedservice-Golden Palace Continental Team in der Saison 2015 auf.

Erfolge im Cyclocross 2014/2015

Abgänge – Zugänge

Mannschaft

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Radsportteam 2015